Cal pode referir-se a:
 Cal — óxido ou hidróxido de cálcio, uma substância branca, pulverizada
 Caloria — unidade de energia caloria, cujo símbolo é cal
 Cal (livro) — um livro de José Luís Peixoto
 Casa das Artes de Laranjeiras

 Carl

Desambiguação